Tratt steht für:
 Temporäre Beweidung fremder Güter, siehe Trattrecht

Tratt ist der Familienname folgender Personen: 
 Karl Tratt (1900 – 1937), deutscher Maler